Ковалевська:
 Ковалевська Вікторія Іонівна ( 1925) — український науковець, конструктор гірничих машин, шахтних вентиляторів.
 Ковалевська Ірина Анатоліївна ( 1968) — український вчений, співзасновник вітчизняної Школи підземної розробки.
 Ковалевська Катерина Валентинівна( 1974) — російська шахістка.
 Ковалевська Любов Олександрівна ( 1952) — журналістка.
 Ковалевська Марія Гаврилівна (1886—1974) — оперна співачка, актриса, педагог.
 Ковалевська Марія Павлівна (1849—1889) — народниця.
 Ковалевська Ольга Олегівна ( 1972) — український історик, науковець, викладач вищої школи, громадська діячка.
 Ковалевська Софія Василівна (1850—1891) — математик, письменниця і публіцист. Професор Стокгольмського університету.
 Ковалевська Тетяна Юріївна ( 15 січня 1960) — професор кафедри української мови Одеського національного університету.
 Ковалевська Юлія Сергіївна ( 1977) — народний депутат України V і VI скликань.